Marc Gual i Rosell (n. 1980), jugador d'hoquei sadurninenc.
 Marc Gual Huguet (n. 1996), futbolista badaloní.